Aftershock (banda) — banda dos EUA
Aftershock (álbum) — da banda Motörhead
Tang shan da di zhen — filme chinês (2010) distribuído internacionalmente como Aftershock
Aftershock (2012) — filme de horror
After Shock — licor

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema